Ла Роса () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Ла Роса, Белья (род. 1949) — венесуэльская фотомодель.
 Ла Роса, Теодоро (1818—1882) — премьер-министр Перу.
 де ла Роса, Педро (род. 1971) — испанский автогонщик.

См. также